Det finns flera olika artiklar som handlar om visitation eller visitering:

Biskopsvisitation avser en biskops tillsynsverksamhet i en församling eller enhet över vilken biskopen har jurisdiktion.
Kroppsvisitation, även kallat kroppsvisitering, avser ett tvångsmedel mot enskild, i huvudsak använt för att söka, beslagta, förvara eller förverka farliga, olagliga eller för brottsutredning väsentliga tillhörigheter som en person bär på sig.
The Visitation, en amerikansk film från 2006
Visitation (militär) avser en överordnad officers kontroll av ett förbands utrustning, uppträdande med mera.